Сезон 1933/34 стал для «Манчестер Юнайтед» 38-м сезоном в Футбольной лиге и третьим сезоном после выбывания во Второй дивизион.

5 мая 1934 года стало одной из важнейших дат в истории «Манчестер Юнайтед». В этот день прошёл финальный тур во Втором дивизионе, накануне матча «Юнайтед» находился на 21-м месте и находился в зоне вылета в Третий дивизион. У «Миллуолла» было на 1 очко больше, чем у «Юнайтед», и именно с «Миллуоллом» предстояло сыграть последний матч сезона. «Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Тома Мэнли и Джека Кейпа. Благодаря этому результату «Манчестер Юнайтед» сохранил за собой место во Втором дивизионе, а «Миллуолл» выбыл в Третий дивизион.

Второй дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1933/34 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1933/1934
Манчестер Юнайтед